Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1971 (oryg. United States Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1971, która odbyła się 3 października 1971, po raz 11. na torze Watkins Glen.

14. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 13. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

USA
1971
1971 w Stanach Zjednoczonych